DMO est un code qui peut signifier :
 .

DMO est un sigle qui peut signifier :
 densité minérale osseuse.
 Densitométrie minérale osseuse

Code